Georgengrün steht für:

 Georgengrün (Auerbach/Vogtl.), Häusergruppe in der Stadt Auerbach/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Georgengrün (Rodewisch), Ortslage in der Kleinstadt Rodewisch, Vogtlandkreis, Sachsen